Pułki Wojsk Zmechanizowanych SZ RP noszące numer 89:

 89 Pułk Zmechanizowany w Opolu 1989-1992 → 102 pz
 89 Pułk Zmechanizowany w Żaganiu 1993-1995 → 34 BKPanc